Traoré Coulibaly (Bamako, 1970. július 4. –) mali nemzetközi labdarúgó-játékvezető. Teljes neve: Drissa Traoré Coulibaly.

Pályafutása

Labdarúgó-játékvezetőként

Nemzeti játékvezetés 
Pályafutása során hazája legfelső szintű labdarúgó-bajnokságának játékvezetője lett.

Nemzetközi játékvezetés 
A Mali labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzést vezetett.

Afrika-kupa 
Öt tornán volt lehetősége működni, amivel jelenleg Afrikai-kupa csúcstartó. Koman Coulibaly játékvezetőnek van lehetősége a csúcsot elérni esetleg megdönteni. Eddig négy tornán kapott működési lehetőséget: 2002-ben, 2004-ben, 2006-ban és 2008-ban.

Források 
 WorldReferee

Mali labdarúgó-játékvezetők
1970-ben született személyek
Élő személyek